Ørkenens Sønner har flere betydninger:

 Ørkenens Sønner (film) – Gøg og Gokke-film fra 1933
 Ørkenens Sønner (loge) – International broderlig loge grundlagt i 1964, der hylder komiker-parret Gøg og Gokke
 Ørkenens Sønner – en komikerkvartet bestående af Niels Olsen, Henrik Koefoed, Søren Pilmark og Asger Reher.